Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Salm-Salm (Madrid, 20 de julio de 1768 – Madrid, 27 de noviembre de 1841), XIII duque del Infantado, X duque de Francavilla, IX duque de Pastrana, IX duque de Estremera y XII marqués de Távara, entre otros títulos nobiliarios, caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro, fue un político y militar español.

Biografía 
Fue hijo del matrimonio entre Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Silva, XII duque del Infantado, y de la princesa Maria Anna Viktoria Wilhelmine zu Salm-Salm, perteneciente a una familia de la nobleza del Sacro Imperio Romano Germánico.  El hecho de que su padre fuera el primer Infantado que casó con una extranjera tuvo consecuencias en su educación, ya que la familia pasó largas temporadas en París y allí vivió también su preceptor, el botánico valenciano Antonio José Cavanilles.

Su padre falleció en 1790 y a los veintidós años se convirtió en el jefe de la Casa del Infantado. Durante su juventud mostró interés por algunos proyectos industriales a los que la nobleza ilustrada española ya no era tan reacia, como la fábrica de hilaturas de Torrelavega o el proyecto de construcción de canales de los «cuatro Grandes de España», en el que participó junto con los duques de Medinaceli y Osuna y el marqués de Astorga. 

Participó en la guerra del Rosellón contra los revolucionarios franceses como coronel del Regimiento de voluntarios de Castilla, organizado a su costa en 1793, y en la guerra de las Naranjas en 1800. Resultado de su participación en la guerra contra la Convención fue su ascenso a brigadier. En 1795 fue nombrado mariscal de campo y en 1802, teniente general. Era uno de los favoritos de quien luego reinaría como Fernando VII de España desde la conspiración antigodoyista de 1807 que desembocó en el proceso de El Escorial. El fiscal Simón de Viegas pidió para él la pena de muerte pero resultó absuelto en la sentencia. A pesar de ello, fue suspendido de su rango militar y Carlos IV de España lo desterró a Écija. 

Tras el motín de Aranjuez, Fernando VII nombró al duque presidente del Consejo de Castilla y coronel jefe de la Guardia española. Algunos informes de quien había sido embajador de Francia en Madrid, François de Beauharnais, atribuyéndole el liderazgo de la resistencia española, pusieron bajo su pista a Joaquín Murat, que había llegado a la capital en marzo de 1808. No obstante, el duque del Infantado acompañó al nuevo rey en el viaje que se inició el 10 de abril y que terminó, a pesar de su consejo adverso, en las abdicaciones de Bayona.

A su regreso de Francia, aunque lo hizo acompañando a José I, se pasó al bando español, razón por la cual Napoleón Bonaparte confiscó todos sus bienes mediante decreto de 12 de noviembre de 1808, lo que explica que el emperador utilizara su palacio de Chamartín de la Rosa en diciembre de ese mismo año para instalarse con su Estado Mayor antes de la capitulación de Madrid. El duque, nombrado comandante en jefe del Ejército del Centro, participó en la derrota española que supuso la batalla de Uclés, en 1809. Posteriormente, fue nombrado embajador en Londres, cargo que desempeñó hasta que las Cortes lo designaron miembro de la Regencia de 1812 o del Quintillo, así llamada al estar formada por cinco personas. Terminada la guerra y retornado el Deseado, fue de las pocas personas del círculo del monarca que le expusieron sus reservas respecto a derogar la Constitución de 1812, la primera redactada en España.

Formó parte del gobierno nombrado por Fernando VII en 1814. Bajo el amparo del ejército de los Cien Mil Hijos de San Luis fue presidente del Consejo de Regencia en 1823, durante el cautiverio de Fernando VII. Además fue presidente del Gobierno entre 1825 y 1826. Murió en Madrid en 1841, con 73 años.

En su juventud, siendo soltero, tuvo un hijo y dos hijas. Al morir, su testamento fue impugnado y dio lugar al juicio de testamentaría más importante de la época. Su hijo, Manuel Álvarez de Toledo Lasparre Salm-Salm y Valledor, habido de su relación con Manuela Lasparre Valledor, nacido en Guadalajara en 1805, reconocido por su padre y legitimado por Real Rescripto en 1825, fue XII duque de Pastrana, XIII duque de Francavilla y XIII marqués de Cenete, por cesión, realizada en 1852, del XI duque de Pastrana, Mariano Téllez-Girón y Beaufort Spontin.

Títulos, órdenes y cargos

Títulos 
 XIII duque del Infantado
 X duque de Francavilla 
 IX duque de Pastrana
 IX duque de Estremera 
 XIV marqués de Santillana
 XIII marqués de Campoo
 XII marqués de Argüeso
 XII marqués del Cenete
 XII marqués de Távara
 X marqués de Cea
 X marqués de Algecilla
 IX marqués de Almenara
 XVI conde de Saldaña
 XIV conde del Real de Manzanares 
 XII conde del Cid
 XI conde de Villada.

Órdenes

Reino de España 
 Caballero de la Orden del Toisón de Oro.

 Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III.
 Caballero gran cruz  de la Real y Militar Orden de San Fernando.

Extranjeras 
 Caballero de la Suprema Orden de Cristo. (Reino de Portugal)

Cargos 
 Gentilhombre de cámara con ejercicio.
 1814-1823: Presidente del Consejo Real.
 1825-1826:  Secretario del Despacho de Estado.
 Consejero de Estado.
 Capitán general de los Reales Ejércitos.
 Teniente general de los Reales Ejércitos.
 Coronel del Primer Regimiento de Reales guardias infantería española.
 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
 17 de noviembre de 1815: Consiliario.
 Abril de 1792: Académico honorario.
 29 de enero de 1802: Académico de honor de la Real Academia de la Historia.

Ancestros

Notas y referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 

Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid
Académicos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Académicos de la Real Academia de la Historia
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Suprema Orden de Cristo
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Capitanes Generales
Consejeros de Estado de España del siglo XIX
Duques del Infantado
Embajadores de España en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
Gentileshombres de Cámara con ejercicio
Militares de España del siglo XIX
Militares de Madrid
Ministros de España del reinado de Fernando VII
Presidentes del Consejo de Castilla
Regentes de España
Secretarios de Estado de España del Antiguo Régimen
Marqueses de Távara
Ministros de Asuntos Exteriores de España
Consejeros suplentes del Consejo de Gobierno (1833)